Колегіум (Колегія) піярів, чи піарів — середньовічний навчальний заклад.

Україна 
 Колегіум піярів, Варяж
 Колегіум піярів (Великі Межирічі)
 Колегіум піярів (Дубровиця)
 Колегіум піярів (Золочів)
 Колегія піарів (Львів)
 Колегія піарів (Любешів)
 Колегія піарів (Щебрешин)

Католицькі колегіуми України
!